Суперкубок Швеції з футболу 2008  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 березня 2008 року між чемпіоном Швеції Гетеборгом та володарем кубка Швеції клубом Кальмар.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на svenskfotboll 
 Матч на transfermarkt 

2008
Швеція